Meti () o Metide era nella mitologia greca una delle Oceanine, figlia del titano Oceano e della titanide Teti. Era la madre della dea Atena.

Il mito
Il suo nome significa "prudenza", "saggezza", ma anche "consiglio", "piano", "disegno". Fu lei ad aiutare Zeus a salvare i suoi fratelli da Crono, suo padre. Era stato infatti predetto che uno dei figli l'avrebbe detronizzato uccidendolo, per cui egli, per essere sicuro, divorava viva la sua progenie. Meti consegnò una droga al titano che vomitò tutti i suoi figli.

Si oppone all'Ananke, alla fatalità.

Genealogia (Esiodo)

La nascita di Atena
Secondo il mito è stata anche la prima amante (e forse la prima moglie) di Zeus, il padre di tutti gli dei, ma la donna non si consegnò facilmente al dio, trasformandosi in mille modi cercando di sfuggirgli, prima di arrendersi. Un altro oracolo aveva previsto che Zeus sarebbe stato detronizzato da un figlio avuto da Meti e quindi dopo aver giaciuto con lei, decise di divorarla (tecnicamente la profezia riguardava tutta la genìa degli olimpici, fin dai tempi di Urano e si riferiva al fatto che il primogenito maschio avrebbe detronizzato il padre, come Crono con Urano, e Zeus con Crono. Nonostante gli sforzi del dio, nacque Atena, dea femmina, ma dalle prerogative mascoline).

Zeus la indusse quindi a trasformarsi in una goccia d'acqua (nella mitologia greca l'intelligenza e l'astuzia erano rappresentate come poliformi e in continuo cambiamento: Meti, infatti, è in grado di assumere ogni forma desideri) e la inglobò bevendola. Secondo un'altra versione, fu trasformata in una cicala o in una mosca e inghiottita da Zeus, il quale affermava che talvolta sentiva la voce di Meti che gli dava suggerimenti. A questo punto venne al dio un fortissimo mal di testa e, grazie all'aiuto di Efesto o Prometeo, si riuscì a spaccare con un'ascia il cranio immortale di Zeus, e dalla ferita uscì Atena.

Note

Bibliografia

Fonti 
 Pindaro, Olimpica VII
 Pseudo-Apollodoro, Libro I -  3,6

Moderna 
 
  Traduzione di Pier Antonio Borgheggiani

Voci correlate 
 Divinità della conoscenza
 Metis

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Oceanine
Amori di Zeus